Saint Vincent o Saint-Vincent hacen referencia  a varios artículos:

Geografía

En Italia 
 Saint-Vincent (Italia), comuna en Valle de Aosta;

En Francia 
 Saint-Vincent (Alto Garona), comuna del departamento de Alto Garona;
 Saint-Vincent (Alto Loira), comuna del departamento de Alto Loira;
 Saint-Vincent (Pirineos Atlánticos), comuna del departamento de Pirineos Atlánticos;
 Saint-Vincent (Puy-de-Dôme), comuna del departamento de Puy-de-Dôme;
 Saint-Vincent-d'Autéjac, comuna del departamento de Tarn y Garona;
 Cementerio Saint-Vincent, en el barrio de Montmartre de París.

En San Vicente y las Granadinas 
 Isla de San Vicente (San Vicente y las Granadinas)